Dayan steht für:
 die kleine hölzerne Trommel der indischen Tabla
 Dayan (Gucheng) (大研街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gucheng, Yunnan, China

Personen:
 Dayan Khan (1464–1543?), Nachfahre Dschingis Khans
 Dayan Otschir Khan († 1668), westmongolischer Fürst und Sohn von Gushri Khan
 Charles Dayan (1792–1877), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Dani Dayan, (* 1955), israelischer Politiker  
 David Ben Dayan (* 1978), israelischer Fußballspieler
 Denis Dayan (1942–1970), französischer Autorennfahrer
 Eli Dayan (* 1949), israelischer Politiker und Rechtsanwalt
 Josée Dayan (* 1943), französische Filmregisseurin
 Peter Dayan (* 1965), britischer Kognitions- und Neurowissenschaftler
 Yonatan Dayan (geboren 2000), israelischer Handballspieler

Siehe auch:
 Dajan
 Dajani